Атлант ():

 Атлант или Атла́с () — в греческой мифологии могучий титан, сын титана Иапета и Климены (варианты: Фемиды, Асии), брат Прометея, Эпиметея и Менетия.
 Атлант — один из Керкопов.
 Атланты — мифический народ Атлантиды, описанный в Диалогах Платона.
 Атлант — скульптура в виде мужчины, выполняющая декоративную либо функциональную роль в поддержке перекрытия здания, балкона, карниза, проч.
 Атлант () — первый шейный позвонок у позвоночных животных.
 «Атлант» — хоккейный клуб из Мытищ (в 2005—2008 — ХК «Химик» Московская область).
 «Атлант» — молодёжная хоккейная команда из города Мытищи, образована на основе фарм-клуба «Атланта» «Атлант-2» (ранее называлась «Мытищинские Атланты» и «Атланты»).
 «Атлант» — стадион в Новополоцке, Белоруссия.
 «Атлант» — белорусская компания по производству холодильников, и другой бытовой техники.
 «Атлант» — вездеход на шинах сверхнизкого давления.
 «Атлант-М» — холдинг по продаже и обслуживанию автомобилей, объединение компаний России, Украины и Белоруссии.
 ВМ-Т «Атлант», 3М-Т — тяжёлый транспортный самолёт ОКБ имени Мясищева.
 Атланты () — род морских брюхоногих моллюсков.
 «Атланты» — песня Александра Городницкого.
 Атлант — сын Посейдона и Клейто, по диалогу Платона «Критий», являлся первым царём Атлантиды.
 Советские крейсера проекта 1164 «Атлант»
 «Атлант-1» и «Атлант-2» — советские буксируемые подводные аппараты (батипланы).
 «Атлант-Шахтёр» — футбольный клуб из Шаток.

См. также 
 
 
 
 
  (значения)